Suriani – famiglia patrizia veneziana
 Luciano Suriani – arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Suriani – monaco cristiano e medico italiano
 Renzo Suriani – operaio italiano